Scheinig ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Scheinig (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Jorge Eduardo Scheinig (* 1959), argentinischer, römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Mercedes-Luján